Rhabdozoum är ett släkte av mossdjur. Rhabdozoum ingår i familjen Rhabdozoidae. 

Rhabdozoum är enda släktet i familjen Rhabdozoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Rhabdozoum